Molnár Anna (1954) asztaliteniszező, edző
 Molnár Anna (1960) ritmikus sportgimnasztikázó, edző
 Molnár Anna (1950-) színésznő
 Molnár Anna (1954) szinkrondramaturg

hasonló néven
 S. Molnár Anna (?) hárfaművész